Mayak, significa farol em russo.

Rádio Mayak, uma estação de rádio Soviética/Russa
Mayak (filme)
Mayak (Azerbaijão), lugares no Azerbaijão
Maiac, uma ocupação urbana na Transnistria
Mayak (família de foguetes), uma família de foguetes proposta pela Ucrânia
Mayak Associação de Produção, um complexo de processamento e reprocessamento nuclear

Desambiguação